Veveří může být:

 Veveří (Huzová) – část obce Huzová v okrese Olomouc
 Veveří (Nové Hrady) – část města Nové Hrady v okrese České Budějovice
 Veveří (část Brna) – část brněnské městské části Brno-střed
 Veveří (Litoměřice) – místní název sídla v Litoměřicích pod Radobýlem

hrad
 Veveří (hrad) – hrad v katastrálním území brněnské městské části Brno-Bystrc

loď
 Veveří (loď, 1947) – loď provozovaná Dopravním podnikem města Brna v letech 1947–1955 v rámci lodní dopravy na Brněnské přehradě
 Veveří (loď, 1961) – loď provozovaná Dopravním podnikem města Brna od roku 1961 v rámci lodní dopravy na Brněnské přehradě (do roku 1993 pod jménem Kyjev)

ulice
 Veveří (ulice v Brně) – ulice ve výše zmíněné stejnojmenné brněnské místní části.